Der Mégane I stellt die erste Generation des Kompaktklassewagens Mégane von Renault dar, die von Herbst 1995 bis Sommer 2003 hergestellt wurde.

Modellgeschichte 
Nachdem die Produktion im Oktober 1995 begonnen hatte, kam der Renault Mégane am 19. Januar 1996 als fünftürige Schräghecklimousine und zweitüriges Coupé auf den Markt. Im September 1996 folgten die Stufenheckvariante (Classic), im November 1996 der Van Scénic und im April 1997 das Cabriolet.

Ab 1997 war das Antiblockiersystem für den Mégane in Deutschland serienmäßig.

Modellpflege 
Im März 1999 wurde die Baureihe überarbeitet, mit neu gestalteter Front und neu gestalteten Rückleuchten sowie geänderter Innenausstattung. Zur gleichen Zeit kam als letzte Karosserievariante der Kombi Grandtour dazu. Der Mégane Scénic erhielt im September 1999 ein Facelift. Seitdem wird er nur noch als Scénic verkauft und als eigene Modellreihe eingestuft.

Ab Oktober 2000 kamen auch neue Ausstattungslinien, ein neuer Common-Rail-Diesel und kleinere optische Verschönerungen wie beispielsweise eine Chromzierleiste um den Kühlergrill oder lackierte Türgriffe (je nach Ausstattungsvariante) hinzu. Laut der Webseite des Euro-NCAP erzielte ein Mégane (1999) eine Wertung von vier Sternen im europäischen Standardcrashtest.

Die Schräghecklimousine wurde bereits im November 2002 abgelöst, die Varianten Classic (Stufenheck), Grandtour (Kombi) und Cabrio wurden schrittweise im Folgejahr ersetzt. In Venezuela wird der Mégane erster Generation noch heute in der Version als Mégane Classic produziert und vermarktet.

Ausstattungsvarianten 
Die einzelnen Versionen des Mégane boten zunächst drei (später: vier) Basisvarianten. „RXE“ (später: „Privilège“) bildete die am besten ausgestattete Variante. Die Ausstattungsvarianten waren:

1995 bis 2000
 Eco (sparsamster Motor)
 RN
 RT
 RXE

2000 bis 2003
 Authentique
 Expression (außerhalb Deutschlands)
 Dynamique
 Privilège (beinhaltet sämtliche Optionspakete)

Zudem konnte zwischen vier Optionspaketen gewählt werden, wonach die Ausstattung und die Materialien nochmals verbessert wurden. „Luxe“ entspricht dabei der hochwertigsten Ausstattung. Folgende Pakete waren erhältlich:
 Fairway
 Confort
 Dynamique Luxe
 Luxe

Technische Daten

Ottomotoren 

 Die Verfügbarkeit der Motoren war von Modell, Ausstattung und Markt abhängig.

Dieselmotoren 

 Die Verfügbarkeit der Motoren war von Modell, Ausstattung und Markt abhängig.

Mégane Coach/Coupé 
Der Mégane Coach ist die zweitürige Version des ersten Mégane und zugleich ein kleineres Sportcoupé. Er teilt sich eine gemeinsame Basis mit dem Meganè Cabriolet.

Mit der Überarbeitung im März 1999 hieß das Fahrzeug dann Megane Coupé.
Der Name Coach wurde nur in manchen Ländern wie Deutschland oder Italien genutzt,
während es in Frankreich und England von Anfang an Coupé hieß.

Im Gegensatz zur Fließheckversion gab es teilweise unterschiedliche, stärkere Motorisierungen und Sondermodelle. So waren drei Ausstattungsvarianten beim Coach möglich:
 Fashion Coach (serienmäßig mit Klimaanlage und elektrischen Fensterhebern)
 Coach Rallye Monte Carlo (mit Teillederausstattung und weißen Tachoscheiben)
 Trim Line (Volllederausstattung, beheizte Frontscheibe, CD-Wechsler, Sitzheizung)

Das Coupé war bis September 2000 nur in den Ausstattungsvarianten „Coupé“ und „Coupé Sport“ erhältlich. Die Ausstattung umfasste Sportsitze, elektrische Fensterheber (hinten elektrische Ausstellfenster), ABS, Bordcomputer, Wegfahrsperre, Lederlenkrad, Nebelscheinwerfer und beim „Sport“ zusätzlich einen Heckspoiler, Aluräder, Klimaanlage und ein CD-Radio.

Ab Oktober 2000 standen dann vier Modellausstattungen zur Verfügung:
 Expression (nur 1,4 16V)
 Dynamique
 Evidence
 Privilège

Im August 2002 lief die Produktion des Mégane Coupé aus.

Technische Daten 

 Die Verfügbarkeit der Motoren war von Modell, Ausstattung und Markt abhängig.

Literatur 
 Automobil Revue. Katalog 1996, 1998, 1999, 2000, 2001 und 2002.
 Renault Mégane Preisliste. Deutsche Renault AG, 21. November 1996.

Weblinks

Einzelnachweise 

Megane 1
Fahrzeug der Kompaktklasse
Limousine
Kombilimousine
Kombi
Kombicoupé
Cabriolet